Себа́стиан Стэн (; род. 13 августа 1982, Констанца, Румыния) — американский актёр румынского происхождения. Наиболее известен по роли Баки Барнса в медиафраншизе «Кинематографическая вселенная Marvel».

Биография 
Себастиан Стэн родился в городе Констанца (Румыния). Его родители развелись, когда Себастиану было 2 года. В возрасте 8 лет из-за событий Румынской революции он и его мать переехали в Вену (Австрия), где мать работала пианисткой и второй раз вышла замуж. В Австрии Себастиан прожил четыре года. Когда Себастиану исполнилось 12 лет, он вместе с семьей переехал в США. Новым местом жительства в Америке для актёра стал округ Рокленд в штате Нью-Йорк, где его отчиму предложили работу директора частной академии.

Себастиан Стэн начал принимать участие в школьных постановках классических пьес («Харви», «Сирано де Бержерак», «Магазинчик ужасов», «Здесь!», «Вестсайдская история»). В старших классах он провёл лето в театральном летнем лагере Stagedoor Manor. В данном лагере Себастиан был задействован в нескольких представлениях. После Stagedoor Manor выбор будущей профессии был сделан окончательно.

После завершения школы Себастиан подал документы на актёрские отделения нескольких американских ВУЗов. Он был принят и окончил Ратгерский университет (Mason Gross School of the Arts) в штате Нью-Джерси. Себастиан Стэн — бакалавр искусств в актерском мастерстве. После университета актёр год провёл на учёбе-стажировке в знаменитом лондонском театре «Глобус».

Гражданином США Себастьян Стэн стал в 2002 году.

Карьера 

С 2007 года Себастиан Стэн начал сниматься в популярном сериале «Сплетница» в роли Картера Бейзена. В том же году актёр получил роль Лео в фильме «Образование Чарли Бэнкса».

В 2008 году Стэн снялся в фильме «Рэйчел выходит замуж», а в 2009 — в фильме «Бабник» (Гарри). В 2009 году он начал съемки в телевизионном сериале «Короли» в роли Джека Бенджамина. В 2010 году вышел фильм «Машина времени в джакузи», где Себастиан Стэн сыграл роль Блэйна. Снялся в клипе Хейден Панеттьер «Wake up call». В 2010 году Себастиан снялся в фильме «Первый мститель», в роли Баки Барнса — напарника Капитана Америки. В том же году вышел «Черный лебедь» Даррена Аронофски, где Стэн исполнил роль Эндрю. В 2012 году снимался в сериале «Политиканы», где сыграл роль Томаса Хэммонда.

В 2014 году вышел фильм «Первый мститель: Другая война», где Стэн снова сыграл Баки, ставшего Зимним Солдатом. К настоящему моменту актер сыграл Баки в фильмах: «Человек-муравей», «Первый мститель: Противостояние», «Чёрная пантера», «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал». Между фильмами вселенной Marvel Стэн снялся в картинах «Рики и Флэш» (2015) с Мэрил Стрип в главной роли, «Марсианин» (2015) Ридли Скотта, «Удача Логана» (2017) Стивена Содерберга, «Тоня против всех» (2017). 14 марта 2019 года на российские экраны вышел триллер «Время возмездия», где Себастьян Стэн и Николь Кидман сыграли влюбленных агентов под прикрытием.

Личная жизнь 
В 2008 году начал встречаться с коллегой по сериалу «Сплетница» Лейтон Мистер. Пара распалась в апреле 2010 года. Был недолгий роман с актрисой Дианной Агрон, также известной по роли Куинн Фабре в сериале «Хор». C мая 2012 года около года встречался с Дженнифер Моррисон. С 2020 года встречается с актрисой Алехандрой Ониэва. С мая 2022 года встречается с актрисой Аннабелль Уоллис .

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Школы искусств Мейсона Гросса